

Épreuves

Calendrier / Résultats

Équipes et pilotes

Classements

Système de points en vigueur

Classement constructeurs

Classement pilotes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Fédération internationale de l'automobile
 Compétition automobile 
 Rallye
 Liste alphabétique des pilotes de rallye

Lien externe 

 : Classement complet 1985

Championnat du monde des rallyes
Rallye